Als Lübecker Bibel werden zwei unterschiedliche mittelniederdeutsche Bibelausgaben bezeichnet:

 Lübecker Bibel (1494)
 Lübecker Bibel (1533/34) (auch Bugenhagenbibel)

Siehe auch:
 Lübecker Bibelgesellschaft